Sanningasukassak bezeichnet:
 Sanningasukassak (Insel, Maniitsoq), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland
 Sanningasukassak (Insel, Puugutaa), Insel im Distrikt Upernavik, Grönland